Щ-313 —  изначальное название нескольких подводных лодок проекта Щ — «Щука».
«Щ-313» называлась до 16.5.1937 ПЛ «Щ-401»
«Щ-313» называлась до 17.6.1939 ПЛ «Щ-421»